Моккенхаупт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Моккенхаупт, Йозеф — немецкий архитектор.
 Моккенхаупт, Отто — немецкий политик.
 Моккенхаупт, Сабрина (род. 1980) — немецкая бегунья на длинные дистанции.
 Моккенхаупт, Хильдегард — немецкий бегун на длинные дистанции.